Youniq steht für:

 Youniq AG, heute Upartments Real Estate
 YOUNIQ, die Marke, unter der Upartments Real Estate Micro-Living-Apartments betreibt
 YUN!Q, einen ehemaligen Fernsehsender